El Costafreda és una muntanya de 2.048 metres que es troba al municipi de Josa i Tuixén, a la comarca catalana de l'Alt Urgell.

Muntanyes de Gósol